Шва́ллер () — фамилия немецкого происхождения.

 Шваллер, Андреас (Анди) (род. 1970) — швейцарский кёрлингист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2002, чемпион Европы 2006.
 Шваллер, Кристоф (род. 1966) — швейцарский кёрлингист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2002.
 Шваллер, Янник (род. 1995) — швейцарский кёрлингист.
 Шваллер-Хюрлиман, Бриар (род. 1993) — швейцарская кёрлингистка.
 Шваллер де Любич, Иша (урожд. Жанна Жермен; ; 1885—1963) — французская писательница, автор книг по египтологии и эзотеризму; жена Рене Шваллера.
 Шваллер де Любич, Рене (1887—1961) — французский химик, философ-герметист, автор книг по египтологии и символизму; муж Иши Шваллер.